Schindelholz ist der Familienname folgender Personen:

 Jean-Claude Schindelholz (* 1940), Schweizer Fußballspieler
 Lorenz Schindelholz (* 1966), Schweizer Bobfahrer
 Nicolas Schindelholz (1988–2022), Schweizer Fußballspieler